Krzyżewo ist ein polnischer Ortsname:
 Krzyżewo (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928 Krzysewen, 1928 bis 1945 Kreuzborn, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Krzyżewo (Frombork), Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Kreutzdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Krzyżewo (Sokoły), Dorf im Powiat Wysokomazowiecki

Siehe auch:
 Krzyżewo Borowe, Krzyżewo Nadrzeczne
 Krzyżewo-Jurki, Krzyżewo-Marki